Янина Сергеевна Журовская (до 2005 — Яковлева; род. 15 марта 1982 года, Полтава, УССР, СССР) — украинская волейболистка, выступала за национальную сборную. 2-кратная чемпионка Украины (2010, 2011). Обладательница Кубка Украины (2004). Чемпионка и обладательница Кубка Франции (2007). Чемпионка Европы среди студентов (2004). Доигровщица. Мастер спорта Украины.

Биография 

Начала заниматься волейболом в Полтаве. Первые тренеры — Владислав Агасьянц и Татьяна Бужинская.

Профессиональную карьеру начала в липецкой «Магии», в составе которой провела один сезон (1998—1999), после чего по решению родителей переехала в Тернополь, где параллельно с выступлениями за «Галычанку» обучалась в высшем учебном заведении. В составе тернопольского клуба Журовская добилась первых успехов в карьере, став призёром чемпионата Украины и обладателем Кубка страны, а в 2004 году в составе студенческой сборной Украины выиграла чемпионат Европы.

В 2005 году перебралась в Стамбул, подписав годичный контракт с «Галатасараем». Уверенная игра за турецкий клуб обратила на себя внимание селекционеров французского «Расинга», в составе которого стала чемпионкой и обладательницей Кубка Франции, а также дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Вернувшись на Украину транзитом через итальянский «Сантерамо», опытная Журовская в 2010 году помогла «Галычанке» впервые в её истории стать чемпионом Украины. А спустя год помогла уже южненскому «Химику» — также впервые в его истории — выиграть чемпионат страны: в активе Журовской победный мяч в решающем финальном матче с одесской «Джинестрой». Таким образом, яркий финал, принёсший «Химику» историческую победу, подвел эффектную черту под игровой карьерой Журовской.

Достижения

Со сборными 
 Чемпионка Европы среди студентов 2004.
 Участница отборочных турниров чемпионата Европы — 2007, 2009.

С клубом 
 Четвертьфиналист Лиги чемпионов 2007 («Расинг» Канны).
 2-кратная чемпионка Украины — 2010 («Галычанка» Тернополь), 2011 («Химик» Южный).
 3-кратный бронзовый призёр чемпионата Украины — 2001, 2002, 2009 («Галычанка» Тернополь).
 Обладательница Кубка Украины — 2004 («Галычанка» Тернополь).
 3-кратный серебряный призёр Кубка Украины — 2005, 2010 («Галычанка» Тернополь), 2011 («Химик» Южный).
 Бронзовый призёр Кубка Украины — 2009 («Галычанка» Тернополь).
 Чемпионка Франции — 2007 («Расинг» Канны)
 Обладательница Кубка Франции — 2007 («Галычанка» Тернополь).

Примечания

Литература 
 Ефимов В. Е. Чемпион, которого не ждали. — Одесса: ВМВ, 2011. — 304 с., ISBN 978-966-413-290-6

Ссылки 
 Яна Журовская: «Хочу пройти чемпионский путь в Южном»
 Янина Журовская: «Накануне дебюта в Лиге чемпионов не спала всю ночь»
 Янина Журовская: «Этот чемпионат — самая дорогая победа в моей жизни»
 «Химик» — чемпион Украины!

Волейболисты Украины
Чемпионы Украины по волейболу
Игроки ВК «Липецк»
Игроки ВК «Химик»